Дромахэр (Дромахэр; ; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Литрим (провинция Коннахт).

Деревню регулярно для встреч с приходским священником посещал Йейтс. Он ссылается на этого священника в стихотворении «The old priest Peter Gilligan», а на Дромахэр — в стихотворении «The man who dreamed of Faeryland»:
 He stood among a crowd at Dromahair
 His heart hung all upon a silken dress
 And he had known at last some tenderness
 Before earth took him to her stony care...

Демография 
Население — 503 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 312 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Литрим